

Toponymie  

 Une ancienne commune de l'Aveyron : Saint-André-de-Najac

Patronymie 

 Jean-Alexis Béteille : général français de gendarmerie (1763-1847)
 Laurent Béteille : homme politique français (1948-)
 Raoul Béteille : magistrat et homme politique français (1924-2015)
 Roger Béteille : ingénieur aéronautique français (1921-2019)
 Roger Béteille : écrivain français (1938-)